Лос Руисењорес има више значења:

 Лос Руисењорес (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Руисењорес (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Руисењорес (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику